Amerikai Egyesült Államok
Monroe Center (Illinois)
Monroe Center (Michigan)
Monroe Center (Wisconsin)